Unitarität (Adjektiv: unitär) bezeichnet unterschiedliche mathematische Eigenschaften verschiedener mathematischer Objekte, siehe hierzu:

 Unitäre Abbildung
 Unitärer Charakter
 Unitäre Gruppe
 Unitäre Matrix
 Unitärer Operator
 Unitärer Ring
 Unitärer Vektorraum

Darüber hinaus bezeichnet der Begriff unitär unmittelbar einsatzbereite chemische Kampfstoffe, siehe  chemische Waffe (Geschichte).